5-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 15 по 17 августа 1958 года в Праге (Чехословакия). Было разыграно 15 комплектов наград. Программа чемпионата включала в себя 4 спринта на каноэ и 9 спринтов на байдарках среди мужчин, а также 2 спринта на байдарках среди женщин. Это был первый чемпионат мира по гребле, в котором приняли участие советские спортсмены.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Командный зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Спорт в Чехословакии в 1958 году
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты мира в Чехословакии
Август 1958 года